Диплодок Карнеги (лат. Diplodocus carnegii)  — вид растительноядных ящеротазовых динозавров, принадлежащих к инфраотряду завропод, семейству диплодокид, роду диплодоков. Жили в конце юрского периода, 150—145 млн лет назад, на территории современной Северной Америки.

Описание 

Диплодок Карнеги достигал в длину 27 метров, причём большая часть приходилась на шею и хвост. Длина шеи была почти 8 метров, а хвоста почти 14 метров. Шея состояла всего из 15 позвонков длиной около 93 см, зато очень длинный и гибкий хвост — из 80 позвонков длиной около 17 см. Ближе к концу хвоста позвонки становились похожими на цилиндры, превращая хвост в своеобразный «кнут», вероятно служивший эффективным орудием защиты.

Позвонки шеи и хвоста были пустотелыми, что значительно облегчало вес животных. Оценки веса разными исследователями очень расходятся: от 10—15 до 80 тонн.

Голова у динозавра очень маленькая с ложковидными зубами, которыми можно срывать листья и ветки, но нельзя перетирать пищу. Судя по количеству замещающих зубов, они очень быстро снашивались и заменялись новыми. Носовые отверстия на черепе слиты вместе и расположены не на конце морды, а приближены к глазным отверстиям. Эта особенность давала основания предполагать для животных полуводный образ жизни, и даже наличие хобота как у современных слонов и тапиров.

В 2010 году американские палеонтологи нашли в запасниках Музея естественной истории Карнеги окаменелый череп молодого диплодока Карнеги. Находка позволила установить существенную разницу между черепами молодого экземпляра и взрослых особей, что говорит о различии их кормовой базы.

История открытия 
Первым гигантскую окаменевшую кость близ Шип-Крик (Sheep Creek) на юго-востоке штата Вайоминг обнаружил Уильям Рид (William Reed) в 1899 году. Сталепромышленник и меценат Эндрю Карнеги, заинтересовавшись находкой, организовал на свои средства экспедицию, руководство которой поручил палеонтологу Якобу Вортману (Jacob Wortman). 4 июля 1899 года, после трёх месяцев поисков и безуспешных раскопок, был найден первый скелет (CM 84) нового вида диплодоков, который позднее был назван «диплодоком Карнеги» в честь Эндрю Карнеги, финансировавшего раскопки.

Все остатки были собраны и переправлены в Питсбург в 130 ящиках. Препараторские работы по освобождению костей от породы проводились в Музее естественной истории Карнеги. Вид был описан Джоном Беллом Хетчером (John Bell Hatcher) в 1901 году на основе голотипа СМ 84.

Всего было найдено шесть скелетов разной степени сохранности. Скелет, смонтированный в Музее естественной истории Карнеги, сборный. Основу составляет CM 84, с фрагментами CM 94 и CM 307; череп на основе CM 662 и USNM 2673. Для установки скелета пришлось построить новое, более просторное здание музея.

Копии 
Диплодок Карнеги стал одним из самых знаменитых динозавров благодаря Эндрю Карнеги. В 1903 году Карнеги решил преподнести в дар английскому королю Эдуарду VII копию окаменелого скелета этого динозавра под номером CM 84, в дальнейшем получившего прозвище «Диппи». Работа по отливке костей продолжалась два года и в 1905 году копия была установлена в лондонском Музее естествознания. В последующие годы было изготовлено ещё девять копий, подаренных естественноисторическим музеям некоторых европейских держав, Мексики, Аргентины.

Одна из копий была подарена России. В 1910 году она была установлена в Зоологическом музее Санкт-Петербурга, а с открытием нового здания Палеонтологического музея, перевезена в Москву.

 Музей естественной истории Карнеги (Питсбург), США (оригинал, установлен в 1907 году)
 Музей естествознания (Лондон), Великобритания (копия, установлена 12 мая 1905 года)
 Музей естествознания им. Гумбольтда (Берлин), Германия (копия, май 1908 года)
 Национальный музей естественной истории (Париж), Франция (копия, 15 июня 1908 года)
 Музей естествознания (Вена), Австрия (копия, 1909 год)
 Музей палеонтологии и геологии (Болонья), Италия (копия, 1909)
 Зоологический музей (Санкт-Петербург), Россия (копия, 1910), позднее Палеонтологический музей (Москва)
 Музей Ла-Платы (Ла-Плата), Аргентина (копия, 1912 год)
 Национальный музей естествознания (Мадрид), Испания (копия, ноябрь 1913 года)
 Палеонтологический музей (Мехико), Мексика (копия, 1930 год)
 Палеонтологический музей (Мюнхен), Германия (копия, подарена в 1932 году, не установлена)
 Дубай-Молл (Дубай), ОАЭ (оригинал, выкуплен и установлен в 2014 году)

Примечания

Литература 
 Павлова М. В. Палеозоология. Часть вторая. Позвоночные. — М. Л.: Гос.издательство — 1929. — С. 131—132
 Орлов Ю. и др. Основы палеонтологии. Том 12. Земноводные, пресмыкающиеся и птицы. — М.: Наука — 1964. — С. 545—546.
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. Том 2. — М.: Мир — 1993. — С. 105—106

Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Diplodocidae